Cressa steht für:
 Cressa (Piemont), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Novara, Region Piemont
 Cressa (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Windengewächse
 Cressa, eine Gattung aus der Unterordnung Gammaridea der Flohkrebse 

Siehe auch:
 Kressa
 Kresa